Miguel Calmon du Pin e Almeida pode referir-se a:

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Marquês de Abrantes, político e diplomata brasileiro.
Miguel Calmon du Pin e Almeida (desembargador) - presidente das províncias do Ceará e do Rio Grande do Sul.
Miguel Calmon du Pin e Almeida (engenheiro) - engenheiro, político e sobrinho do Marquês de Abrantes.
Miguel Calmon du Pin e Almeida Sobrinho.

Desambiguação